Heemsoth ist der Familienname folgender Personen:

 Bernd Heemsoth (* 1966), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Hermann Heemsoth (1909–2006), deutscher Fernschachgroßmeister